Энн Арчер (, род. 25 августа 1947) — американская актриса и активист борьбы за права человека, дочь актёров Джона Арчера и Марджори Лорд.

Биография 
Энн Арчер родилась в 1947 году в Лос-Анджелесе. В 1968 году окончила Питцер-Колледж в Клермонте, штат Калифорния. Актёрскую карьеру начала на телевидении в начале 1970-х годов с небольших ролей в телесериалах и шоу. В 1971 году актриса стала обладательницей звания Мисс Золотой глобус. Первые роли Арчер в кино были не вполне удачными из-за того, что они приходились на провальные фильмы, такие как «Адская кухня» (1978), «Поднять «Титаник»» (1980) и «Зелёный лёд» (1981).

Её прорыв в кинематографе пришёлся на 1987 год, когда Арчер исполнила роль Бет Галлагер в фильме «Роковое влечение», за которую получила номинацию на «Оскар». В дальнейшем у неё были успешные роли в фильмах «Игры патриотов» (1992), «Короткие истории» (1993), «Прямая и явная угроза» (1994), «Искусство войны» (2000) и «Преступник» (2008)

Арчер, будучи еврейкой, является членом Церкви саентологии, в которую вступила ещё в конце 1970-х годов. В 2006 году она основала некоммерческую организацию артистов за права человека, которая пользуется значительной поддержкой у саентологов.

Личная жизнь 
Актриса дважды была замужем и имеет двух сыновей. C 1969 по 1977 год была замужем за Уильямом Дэвисом. В 1978 году вышла замуж за продюсера Терри Джастроу. Её сын  руководит саентологическим международным  в Лос-Анджелесе.

Награды 
 Венецианский кинофестиваль 1993 — «Кубок Вольпи за лучший актёрский ансамбль» («Короткие истории»)
 «Золотой глобус» 1994 — «Лучший актёрский состав» («Короткий монтаж»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США
Выпускники Питцер-колледжа